Харьковская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ, устар. ГРЭС) может означать:
 Харьковская ГРЭС-1 (Рыбная площадь), разрушена во время ВОВ в 1943 г.
 Харьковская ТЭЦ-2 (Эсхар); первоначально Харьковская ГРЭС-2.
 Харьковская ТЭЦ-3 ([[Московский проспект Турбоатом
]])
 Харьковская ТЭЦ-4 (ХТЗ)
 Харьковская ТЭЦ-5 (Подворки)
 Харьковская АТЭЦ (Борки), не была достроена

См. также 
 Змиевская ТЭС, первоначально ГРЭС
 ТЭЦ (значения)